Автостанція «Кринички» - головна автостанція районного центра Криничанського району. Автостанція входить до ПАТ «Дніпропетровське обласне підприємство автобусних станцій».

Основні напрямки

Місцевого формування 
 Кринички — Кам'янське-1
 Кринички — Кам'янське-2
 Кринички — Покровка (Криничанський район)

Транзитні 
 Кривий Ріг — Полтава-1
 Кривий Ріг — Кам'янське-1
 Кам'янське-1 — Новопушкарівка
 Кам'янське-2 — Володимирівка (Криничанський район)
 Кам'янське-2 — Гуляйполе (Криничанський район)
 Кам'янське-2 — Лугове (Криничанський район)
 Кам'янське-2 — Новопушкарівка
 Кам'янське-2 — Болтишка
 Кам'янське-2 — Березнуватівка
 Кам'янське-2 — Теплівка (Криничанський район)
 Кам'янське (ДМК) — Сухий Хутір
 Кам'янське (ДМК) — Коробчине (Криничанський район)
 Кам'янське (ДМК) — Теплівка (Криничанський район)
 Кам'янське (ДМК) — Болтишка
 Кам'янське (ДМК) — Покровка (Криничанський район)
 Кам'янське (ДМК) — Михайлівка (Криничанський район)

Посилання 
ПАТ «ДОПАС» 

Автовокзали та автостанції Дніпропетровської області
Транспорт Криничок